Сэр Ре́дмонд Ба́рри KCMG (;  1813 —  1880) — британский колониальный судья Виктории (Австралия).

Ранние годы 
Барри был сыном генерал-майора Генри Грина Барри () из  (графство Корк) и его жены Фиби (). Барри окончил военную школу в Кенте и Тринити-колледж (Дублин), и был призван в  в .

Жизнь и работа в Австралии 
Барри эмигрировал в Австралию и после недолгого пребывания в Сиднее, в  переехал в Мельбурн, город, с которым впоследствии будет тесно ассоциироваться его имя. После работы по профессии в течениt нескольких лет, он стал , а после создания в  из порта Филлипа (район Нового Южного Уэльса) колонии Виктория, стал первым  с местом в Законодательном совете и членом Исполнительного совета.  он стал судьёй Верховного суда Виктории. Он также занимал посты  и .

Барри был отмечен за заслуги перед обществом, и убедил правительство страны выделить деньги на общественные нужды, в особенности на образование. Он содействовал в основании  (1848), Университета Мельбурна (1853) и Государственной библиотеки Виктории (1854). Он был первым ректором Университета Мельбурна и находился на этом посту до самой смерти. Также он был президентом совета попечителей Государственной библиотеки Виктории.

Барри был судьёй в деле об Эврикском восстании, рассматривавшемся в Верховном суде в . Тринадцать шахтёров были полностью оправданы.

Он представлял Викторию на  в  и на Филадельфийской выставке .  он был сделан рыцарем-бакалавром,  был посвящён в рыцари Ордена Святого Михаила и Святого Георгия (KCMG).

Дело Келли 
В октябре  в  суде Барри председательствовал в слушаниях по делу против миссис Эллен Келли (Кинг; ) и двух других мужчин, обвиняемых в пособничестве и подстрекательстве к стрельбе офицера, называемого как Фицпатрик (). Приговорив миссис Келли к трём годам каторжных работ, Барри сказал:

Если бы Ваш сын, Нед, был здесь, я сделал бы из него пример для всей Австралии — я дал бы ему пятнадцать лет.

То, что Нед Келли, не представший перед этим судом, всё же считался виновным без суда, на котором его мать была приговорена к каторжным работам на основании лживого и бездоказательного свидетельства пьяницы Фицпатрика, стало началом «Беспредела Келли» (; 1878—1880).

К тому времени, когда всё это закончилось,  написал:

Незаконное, несправедливое и злонамеренно угрожающее предложение Барри пятнадцати лет Неду Келли… ответственно за смерть десяти человек. (с. 188)

В 1880 году он председательтвовал на последнем суде над Недом Келли. Между Барри, принадлежавшем к господствующим в Ирландии протестантам, и Келли, ирландским католическим bush larrikin, существовала неприязнь. Суд и прения между Келли и Барри стали темой множества статей и книг адвокатов и историков. Когда Барри приговорил Келли к смертной казни через повешение, он произнёс общепринятые в таких случаях слова:

Может быть Бог помилует Вашу душу.

Келли, как сообщают, ответил:

Я зайду немного дальше, чем это, и скажу, что, когда я туда приду, я увижу там Вас.

23 ноября 1880 года, двадцать дней спустя после казни Келли, сэр Редмонд Барри умер, по утверждению Дж. Дж. Кинниалли, от «воспаления лёгких и карбункула на шее».

Памятники 
В Государственной библиотеке Виктории назвали читальный зал в честь Редмонда Барри, который занимал первое кресло в совете попечителей Мельбурнской публичной библиотеки. У Университета Мельбурна, первым ректором которого он был, есть здание Редмонда Барри, названное в честь него.

Интересные факты 
 Имя Редмонд Барри носит главный герой книги Уильяма Теккерея «Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим» (см. «Барри Линдон»).
 Р. Барри стал одним из главных персонажей в фильме «Нед Келли» (1970).

Литература 
 
  (цитата выше — из  издания  выпуска )

Источники 
 Bright Sparcs
 Суд на Недом Келли
 Нед Келли: Краткий обзор

Примечания

См. также 
 «Банда Келли» — художественный фильм о Неде Келли

Ссылки 
 Сайт верховного суда Виктории
 Мемориальный сайт Редмонда Барри
 

Умершие от болезни лёгких
Судьи Австралии
Персоналии XIX века
Канцлеры Мельбурнского университета